Gravity har flera betydelser:

Gravity (datorspel) – ett datorspel
Gravity (film) – en film regisserad av Alfonso Cuarón
Gravity (musikalbum) – ett album av Westlife
Gravity (sång) – en låt av Zlata Ohnevytj